Vahlen steht für:
 früherer deutscher Name der französischen Gemeinde Vahl-lès-Faulquemont im Département Moselle
 Verlag Franz Vahlen, deutscher Fachverlag mit Sitz in München, siehe Verlag C.H.Beck (Verlagsgruppe)

Vahlen ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Vahlen (1865–1941), deutscher Pharmakologe
 Franz Vahlen (1833–1898), deutscher Verleger
 Johannes Vahlen (1830–1911), deutscher Klassischer Philologe
 Theodor Vahlen (1869–1945), deutscher Mathematiker und SS-Brigadeführer

Siehe auch:
 Valen
 Wahlen